Podolski o Podolsky es un apellido de origen polaco cuyo significado es el gentilicio de los nacidos en la región llamada Podolia. Tal apellido puede referirse a:

 Lukas Podolski, un futbolista nacido en Polonia, actualmente con ciudadanía alemana.
 Sophie Podolski, poeta y artista gráfica.

Podolsky 
 Boris Podolsky (o Boris Podolski), físico, conocido por la paradoja EPR.
 Kamenets-Podolsky (Kamieniec Podolski, Kamyanets'-Podil's'kyi)
 Kamenets-Podolsky Pocket
 Podolski (Rusia), localidad de Rusia.